Gemarang (Gemarang)
 Gemarang (Kedunggalar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing